DA, Da eller da har flere betydninger:
 Dansk – (da), ISO 639-1-sprogkoden for sproget dansk
 Danmarks Apotekerforening – (DA), branche- og arbejdsgiverforening for apotekere og apoteksbestyrere
 Dansk Arbejdsgiverforening – (DA), hovedorganisation for danske arbejdsgiverforeninger
 Demokratisk forbund – (DA), politisk parti i Sydafrika
 Dalton (kemisk enhed) – (Da), kemisk enhed opkaldt efter John Dalton
 Dumbledores Armé – (DA), en fiktionel klub organiseret af Albus Dumbledore til Hogwartselever i Harry Potter (bortset fra Slytherin)